Laurentiuskirche steht für:
* zahlreiche Kirchen zu Ehren des römischen Diakons und Märtyrers, siehe Laurentius-von-Rom-Kirche (10. August) etliche Kirchen zu Ehren des englischen Erzbischofs, siehe Laurentius-von-Canterbury-Kirche  (3. Februar)

Siehe auch: 
 Sankt Laurentius, ein Überblick
 St. Lawrence Church
 St. Lawrence Catholic Church